Сюн:

 Сюн — китайская фамилия (клан).
 Сюн Ди — футбольный клуб из Макао, выступающий в первом дивизионе чемпионата Макао.